La stagione 1927-1928 è stata la trentaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  Jimmy Cookson del West Bromwich Albion  con 38 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Manchester City e Leeds United e  promosse in First Division 1928-1929.
  Fulham e  South Shields retrocesse in Third Division North/South 1928-1929.

Voci correlate
First Division 1927-1928
Third Division North/South 1927-1928
FA Cup 1927-1928
FA Charity Shield 1928

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1927
Calcio nel 1928